Tudhalija, Tudhalijas (ewentualnie Tuthalijas) – imię kilku władców hetyckich.

 Tudhalija I panował prawdopodobnie w XVIII wieku p.n.e. Nie ma pewności, czy posiadał tytuł króla. W przypadku odrzucenia przez historiografię jego istnienia numeracja kolejnych królów o tym samym imieniu zmniejsza się o 1.
 Tudhalija II (I) zapoczątkował okres imperium hetyckiego. Panował w XV wieku p.n.e.
 Tudhalija III (II) panował w XV wieku.
 Tudhalija (III) Młodszy – prawdopodobnie panował około 1344 roku p.n.e. przez krótki okres po śmierci poprzednika Tudhalijasa III. Zginął na skutek zamachu, na czele którego stał Suppiluliuma I. Brak danych na temat jego koligacji rodzinnych.
 Tudhalija IV rządził w drugiej połowie XIII wieku p.n.e.